Александр Николаевич Соловьёв:
 Соловьёв, Александр Николаевич (1845 — ?) — русский врач.
 Соловьёв, Александр Николаевич (1864—1942) — русский и советский историк, библиофил, книговед и редактор.
 Соловьёв, Александр Николаевич (1955—2010) — советский и российский футбольный тренер.
 Соловьёв, Александр Николаевич (род. 1972) — советский и российский хоккеист.